Глыба:
 Глыба — в науках о Земле:
 В тектонике — обособленный разломами участок земной коры, отличающийся от смежных строением, направлением или скоростью вертикальных движений. Поднятые глыбы — горсты, опущенные (хотя бы относительно) — грабены.
 В литологии — неокатанный обломок горной породы диаметром более 1 м.

Названия 
 Ан-14 или «Пчёлка» — по кодификации NATO — OTAN: Clod — «Глыба».

Гидроним 
 Глыба — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии

Примечания